Hapsidascus är ett släkte av svampar. Hapsidascus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hapsidascus